Sezona Formule 1 1962 je bila trinajsta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 20. maja 1962 z dirko za Veliko nagrado Nizozemske, končala pa 29. decembra 1962 z deveto dirko sezone za Veliko nagrado Južne Afrike. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Graham Hill, moštvenega pa BRM.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1962.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1962
1962 v športu